El nombre Leopoldo Alas puede referirse a:
 Leopoldo Alas «Clarín» (1852–1901), escritor español;
 Leopoldo García-Alas García-Argüelles, jurista y político español hijo del anterior (1883-1937).
 Leopoldo Alas Mínguez (1962–2008), escritor español, sobrino-bisnieto del primero.